Zobel steht für:

 Zobel, Marderart
 Zobel (Fisch), Fischart
 Zobel, Schnellboot der Deutschen Marine, Typboot der Zobel-Klasse
 Zobel (Panzerfahrzeug), experimentelles deutsches Spähpanzerfahrzeug
 Zobel (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Zobel (Wappentier), Wappentier in der Heraldik

Zobel ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Zobel (1889–1970), deutscher Maler
 Andreas Zobel (1953–2009), deutscher Botschafter in Serbien und Montenegro
 Beatrice L. Pool-Zobel (1949–2008), deutsche Ernährungstoxikologin
 Benjamin Zobel (1762–1831), deutscher Maler
 Bernd Zobel (1948–2019),  österreichischer Ski-Trainer
 Charlotte Elisabethe Zobel (1774–1806)
 Christoph Zobel (1499–1560), deutscher Jurist
 Craig Zobel (* 1975), US-amerikanischer Regisseur
 Dagmar Zobel (* 1956), evangelische Theologin, Prälatin der Evangelischen Landeskirche in Baden
 Daniel Zobel (1563–1639), deutscher Unternehmer
 David Zobel (* 1996), deutscher Biathlet
 Eberhard Zobel (1757–1837), österreichischer Benediktiner, Maler, Kunstsammler und Lehrer
 Enoch Zobel (1653–1697), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Eugen Zobel (1838–1910), preußischer Generalmajor
 Fanny Zobel (1872–1958), deutsche Kommunalpolitikerin
 Franz Zobel (1889–1963), deutscher Stadtschulrat, Kulturdezernent und Heimatforscher
 Georg Wolf von Zobel (1885–1977), deutscher Amtshauptmann
 Hans-Jürgen Zobel (1928–2000), deutscher Theologe, Alttestamentler, Synodalpräses, Landtagsabgeordneter, Rektor
 Heinrich Zobel (* vor 1558; † nach 1597), Ratsherr und Bürgermeister in Bremen
 Henriette Zobel, Frankfurter Revolutionärin

 Joseph Zobel (1915–2006), französischer Schriftsteller
 Lena Zingsheim-Zobel (* 1993), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL NRW
 Lothar Zobel (1885–1975), deutscher Wirtschaftsmanager
 Louis Zobel (1870–1964), deutscher Lehrer und Kommunalpolitiker
 Melchior Zobel von Giebelstadt (1505–1558), Fürstbischof von Würzburg 1544–1558
 Oswald Zobel (1878–1964), deutscher Politiker (DVP) 
 Otto Julius Zobel (1887–1970), US-amerikanischer Elektrotechniker
 Paul Zobel (1891–1945), deutscher Sportpolitiker, preußischer Abgeordneter und Widerstandskämpfer
 Rainer Zobel (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Wilhelm Zobel (1734–1775), deutscher Philologe
 Sebastian Friedrich Zobel (auch Zobell; 1617–1671), deutscher Jurist, Staatsbeamter und Komitialgesandter
 Thomas Friedrich von Zobel von Giebelstadt und Darstadt (1799–1869), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Veronika Zobel (* 1994), deutsche Skispringerin
 Wilhelm Zobel (1888–1946), deutscher Landwirt und Politiker (Landbund)
 Wolfgang Zobel (1523–1563), deutscher Benediktinerabt

Siehe auch:
 Zobl
 Zhobel